David Cross – attore statunitense
 David Cross – musicista britannico
 David Cross – calciatore britannico
 David Cross – artista britannico